Ла Пердида има више значења:

 Ла Пердида (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пердида (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику